Il doppio del torneo di tennis Las Vegas Tennis Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Marcos Ondruska che hanno battuto in finale Mardy Fish e Andy Roddick 69-7, 7-66, 6-1.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Marcos Ondruska (Campioni)
 Grant Stafford /  Wesley Whitehouse (primo turno)

 James Blake /  Kevin Kim (semifinali)
 Brandon Coupe /  Michael Sell (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Las Vegas Tennis Open 2000